Scream puede referirse a:

Música 
 Scream (banda), banda estadounidense de punk.
 Screams, banda de power pop de los años 1970.
 Screamo, un subgénero del hardcore punk y del emo.
 Screaming, una técnica vocal.

Álbumes 
"Scream" (álbum de Michael Jackson).
 Scream, tercer álbum de la banda japonesa LAREINE.
 Scream (álbum de Chris Cornell).
 Scream (álbum de Melody Club).
 Scream (álbum de Ozzy Osbourne).
 Scream (álbum de Pretty Maids).
 Scream (álbum de Sarah Bettens).
 Scream (álbum de Tokio Hotel).
 Scream (álbum de Tony Martin).

Canciones 
 "Scream!", canción de Misfits.
 "Scream", canción de Avenged Sevenfold.
 "Scream", canción de Chris Cornell.
 "Scream", canción de Norther.
 "Scream", canción de Timbaland.
 "Scream", canción de Tokio Hotel.
 "Scream/Childhood", sencillo de Michael Jackson.
 "Scream", canción de Michael y Janet Jackson.
 "Scream", canción de Selena Gomez.
 "Scream, canción de Usher.

Cómics
Scream, enemigo de Spider-Man.

Películas 
 Scream, saga de 5 películas de terror:
 Scream Primera entrega de la saga de terror dirigida por Wes Craven, escrita y producida por Kevin Williamson, y protagonizada por Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette.
 Scream 2
 Scream 3
 Scream 4 o Scre4m
 Scream 5

Series de televisión 
 Scream